Wit-Rusland, een land in Europa
 Belarus (tractormerk), een Wit-Russisch tractormerk